Streffer ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Streffer (* 1941), deutsche Juristin
 Christian Streffer (* 1934), deutscher Chemiker und Strahlenbiologe